Барон Александру Василько де Серецки (фон Серецки) (; 1827—1893) — румынский промышленный, политический и государственный деятель — действительный тайный советник (1888).

Биография 
Родился 17 декабря 1827 года в имении в селе Берегомет, Австрийская империя (ныне Вижницкий район Черновицкой области Украины); происходил из румынского рода Василько де Серецки. Сын барона  и его жены Anei de Calmuțchi (1811—1896).

Рос и получил начальное образование в имении своего отца. Затем посещал  в Черновцах, где получил в 1846 году степень  в 1846 году с отличием. Затем изучал философию и право в университетах Черновцов и Львова.

С 1850 года Александру Серецки работал юристом в Черновцах, а в 1859 году стал управлять имениями своего больного отца. Вскоре стал членом партии Partidului Conservator Autonomist Român в Буковине. В 1862 году начал активную политическую карьеру, когда был избран одним из их представителей партии в . В 1863 году он основал общество «» — весьма влиятельное интеллектуальное, культурное и политическое румынское сообщество XIX века, впоследствии став его почетным членом. 24 февраля 1867 года император Франц Иосиф I назначил его преемником своего отца в качестве члена Верхней палаты (Herrenhaus) Австро-Венгерской империи. Александру Серецки был единственным представителем Буковинского княжества в этой палате в течение тринадцати лет. С 1870 по 1871 год и с 1884 по 1892 год он занимал должность губернатора Буковинского княжества (Ducatului Bucovinei).

Благодаря своим хорошим отношениям с венским двором, Серецки добился того, что в 1876 году румынский язык был утвержден в качестве языка обучения в лицее Lyceum of Suczawa в городе Сучава. Разрешение преподавать на румынском языке в специальных классах средних школ в Черновцах последовало несколько лет спустя. Он также считал, что все граждане имеют право свободно исповедовать свою религию и культуру, а также на признание своего родного языка, но под эгидой Габсбургской монархии. После основания Румынского королевства в 1881, году Александру Серецки был противником растущего числа сторонников соединения Буковины с Румынией. Выступал за юридическое признание немецкого, румынского и русского языков, подчеркивая, что немецкий язык является общей связью всех народов Австрийской империи.

Поддерживал развитие промышленности в Буковине — был в числе акционеров «Буковинской нефтяной ассоциации» (Asociația de Petrol Bucovina), участвовал в расширении железнодорожной сети, в частности строительстве 57-километрового пути между Глыбокой и Берегометом, которое было открыто 30 ноября 1886 года. Этот маршрут использовался главным образом для перевозки древесины из его же лесов. Также создал лесотранспортные компании и другие промышленные объекты. Серецки владел  земли и был крупнейшим землевладельцем не только в Буковине, но и во всей Австрийской империи.

Умер 20 августа 1893 года в селе Лопушна ныне Черновицкой области Украины.

В числе наград имел орден Железной короны 2-й степени (1885). Был членом Антропологического общества (Societății Antropologice) и почётным членом Австрийской академии наук (Academiei de Știință al Austriei).

Семья 

16 июня 1859 года в Глиницком замке (Castelul Hlinița) женился на Екатерине де Флондор (Ecaterina de Flondor, 1843—1920), дочери землевладельца и владельца Глиницкого замка — Йордачи Риттера де Флондор (Iordache Ritter de Flondor, 1798—1868). В семье родилось четверо сыновей:
 Георг (1864—1940) — государственный и политический деятель;
 Стефан (1869—1933) — военный и государственный деятель;
 Александру (1871—1920) — военный деятель, подполковник кавалерии Австрийской имперской армии;
  (1872—1934) — военный деятель и священник.

В 1918 году по решению императора Австрии Карла I все братья были возведены за их верность государству в графское звание. Семья Серецки была единственной румынской семьей, все члены которой носили титул графа.

Литература 
 Ion Drăgușanul. Bucovina faptului divers, Vol. 1,2, Editura Bucovina Viitoare, Suceava, 2002.
 Ion Nistor. Istoria Bucovinei, Ed. Humanitas, București, 1991.
 Erich Prokopowitsch. Der Adel in der Bukowina, Südostdeutscher Verlag, München, 1983.

Примечания

Ссылки 
 Alexander Wassilko von Serecki  

Политики Австро-Венгрии
Промышленники XIX века
Действительные тайные советники